Konkurs skoków narciarskich na skoczni normalnej mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 odbył się 9 lutego. Kwalifikacje zostały rozegrane dzień wcześniej. Zawodnicy rywalizowali na skoczni Russkije Gorki w Krasnej Polanie.

Mistrzem olimpijskim został Polak Kamil Stoch. Drugie miejsce zajął Słoweniec Peter Prevc, a na trzeciej pozycji uplasował się Norweg Anders Bardal.

Łącznie w zawodach wystartowało 61 skoczków narciarskich z dziewiętnastu narodowych reprezentacji.

Terminarz

Tło

Wyniki

Kwalifikacje

1. seria

2. seria

Wyniki końcowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014